Сеништа (Сјеништа) су насеље у Србији у општини Нова Варош у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 214 становника.

Овде је живео Богдан Љубојевић, носилац Карађорђеве звезде са мачевима.

Демографија 
У насељу Сеништа живи 245 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 54,3 година (51,3 код мушкараца и 57,3 код жена). У насељу има 112 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,34.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Најбројније презиме у Сеништима је Селаковић, а поред њих у овом селу живе и Мутавџићи, Вуковићи, Маринковићи, Мраковићи, Јовановићи, Варагићи, Чорбићи, Љубојевићи, Кузељевићи, Обрадовићи и Стојковићи.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Новој Вароши
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији